IIT peut faire référence à :
 Institut indien de technologie ;
 Illinois Institute of Technology (en français, Institut de technologie de l'Illinois) ;
  ;
 , à Incheon, en Corée du Sud, transférée en 1972 à l'Université Inha.